Cayo Calpurnio Pisón puede referirse a las siguientes personas de la Antigua Roma:

 Cayo Calpurnio Pisón.— Epónimo de la conjura contra Nerón del año 65.
 Cayo Calpurnio Pisón (cónsul 180 a. C.).— Cónsul en el año 180 a. C.
 Cayo Calpurnio Pisón (cónsul 67 a. C.).— Cónsul en el año 67 a. C.
 Cayo Calpurnio Pisón (cónsul 111).— Cónsul en el año 111.
 Cayo Calpurnio Pisón (pretor).— Pretor urbano en el año 211 a. C.
 Cayo Calpurnio Pisón Frugi.— Esposo de Tulia, hija de Cicerón.